Кањон Гранде има више значења:

 Кањон Гранде (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кањон Гранде (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику